Pour des raisons techniques, C# redirige ici. Pour le langage de programmation, cf. C sharp.

C peut faire référence à :
 Lettre C, la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin ;
 C, le nombre 100 en chiffre romain.

Arts et culture 
 C, un poème de Louis Aragon (Les Yeux d'Elsa, 1942) mis en musique par Francis Poulenc ;
  C correspond à la note do, ou ut dans le système anglo-saxon ;
 C, une série d'animation japonaise des années 2010.

Code 
C est un code pouvant désigner :
 C,  ;
 🄲, Commune, selon la notation cartographique de l'IGN ;
 C, Cuba, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Sciences

Unités 
 c, un préfixe du Système international signifiant centi (10) ;
 c, le symbole de la tasse ;
 c, le symbole du demiard ;
 C, le symbole du coulomb ;
 °C, le symbole du degré Celsius.

Biologie 
 C, la cytosine dans la transcription d'une chaîne d'ADN ou d'ARN ;
  C, la cystéine dans la transcription d'une chaîne polypeptidique ;
 Vitamine C, un type de vitamine.

Mathématiques 
 , l'ensemble des complexes ;
  dénote, en France, une k-combinaison d'un ensemble à n éléments ;
  désigne la classe des fonctions  fois continument dérivables, de même que  désigne la classe des fonctions indéfiniment dérivables.

Langage de programmation 
 C ;
 C++ ;
 Objective-C ; 
 C# ;
 Csound.

Phonétique 
 [c] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive palatale sourde. 
 [ɕ] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne fricative alvéolo-palatale sourde.

Physique - Chimie 
 C, le symbole de l'élément chimique carbone ;
 C, la formule chimique du carbone atomique ;
 c, la célérité de la lumière c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide ;
 c, la concentration molaire d'un soluté dans une solution ;
 C, un condensateur dans un schéma de circuit électronique.

Divers 
 Génération C, l'ensemble des personnes nées entre 1984 et 1996 selon  le CEFRIO ;
 Classe C, une automobile de Mercedes-Benz ;
 C, des formats internationaux de feuille de papier ;
 ©, le symbole du copyright ;
 c., l'abréviation de circa qui signifie en latin "environ" concernant une date.
 C: ou C:\, la lettre de lecteur de la partition principale de stockage de fichiers des systèmes d'exploitation de type MS-DOS et Windows
 C est l'indicatif du chef du MI-6, qui était à l'origine l'initiale de Sir Mansfield Smith-Cumming, son premier directeur ;

Symbole chimique
Symbole d'unité